Boia se poate referi la:
 Boia, mirodenie obținută prin măcinarea ardeilor dulci sau iuți

Nume de persoane
 Lucian Boia, istoric român

Denumiri geografice
Boia, localitate în județul Gorj
 Râul Boia

Vezi și 
 Boian (dezambiguizare)
 Boița (dezambiguizare)
 Boiu (dezambiguizare)